Сетер — порода собак.

Топонім 

 Сетер — місто у Швеції, у лені Даларна.
 Сетер — адміністративна комуна в Швеції.

Прізвище 

 Дамір Сетер ( 1997) — колумбійський футболіст.
 Оле Сетер (1870—1946) — норвезький стрілець, чемпіон і призер Літніх Олімпійських ігор.